Hennediella är ett släkte av bladmossor. Hennediella ingår i familjen Pottiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hennediella